Claw (engl. für Kralle) steht für:
 Claw (Computerspiel), Jump-’n’-Run-Computerspiel (1997)
 Claw, Stück auf Orgasmatron (1986) von Motörhead